Valdivieso ist der Familienname folgender Personen:

 Crescente Errázuriz Valdivieso (1839–1931), chilenischer Dominikanerbruder, Erzbischof von Santiago de Chile
 Francisco Menéndez Valdivieso (1830–1890), Präsident von El Salvador
 Gabriel Larraín Valdivieso (1925–2008), chilenischer Geistlicher, Weihbischof im Erzbistum Santiago de Chile
 Josep Rocabruna i Valdivieso (1879–1957), katalanischer Violinist
 Juan Valdivieso (1910–2007), peruanischer Fußballtorwart 
 Manel Valdivieso (* 1967), katalanischer Dirigent
 Rafael Valdivieso Miranda (* 1968), panamaischer Bischof von Chitré